La Communauté de l'Épiphanie et de la Croix est une nouvelle communauté catholique issue du renouveau charismatique post-concilaire. Elle a le statut d'association privée de fidèles et regroupe aussi bien des laïcs que des consacrés, hommes ou femmes.

Historique 
En 1979, plusieurs jeunes foyers se regroupent à Oran, soutenus par Henri Teissier, évêque du lieu. Cette communauté se structure à Lyon pour devenir la  communauté de « L’Épiphanie et de la Croix » à partir de 1982, d'abord à côté du monastère des Clarisses de Caluire-et-Cuire, puis à Saint-Cyr au Mont d'Or, au Mont Cindre ; à côté de l’ermitage de « Notre-Dame-de-Tout-Pouvoir », lieu spirituel datant du .

En 1990, la communauté est reconnue par l'archidiocèse de Lyon comme association privée de fidèles.

À partir de 1999, des frères et sœurs s'engagent au Mexique et au Maroc, puis c'est la fondation d’une maison communautaire à Samoëns dans le diocèse d’Annecy.

En 2005, le Philippe Barbarin, archevêque de Lyon, demande à cette communauté de remettre à plat ses statuts.

En 2006, le cardinal Barbarin inaugure la chapelle de la maison mère.

Vocation 

La mission de cette communauté est l'évangélisation, vécue d'abord en fraternité de vie : c'est dans un cadre de vie de taille modeste et conviviale que la mission est vécue. La mission se réalise ensuite par le témoignage.

Les principaux apostolats sont : l'évangélisation de rue, l'accueil, l'épicerie sociale, les sessions de communication pour les couples, les haltes spirituelles et les retraites.

Notes et références

Liens externes 
 
 
 
 

Renouveau charismatique catholique
Fondation en 1979